Алекси (също Алексий, Алексей) (на ) е мъжко име от гръцки – латински произход. В превод означава защитник. Това име е известно още от античността главно в Римската империя, но намира популярност най-вече в средновековна Византия и България. Днес то е разпространено и в Италия, Румъния, Испания, Русия и др. държави.

Известни личности с името Алекси 
 Алексиан (Александър Север) – римски император;
 Алексий I Комнин – византийски император;
 Алексий II Комнин – византийски император;
 Алексий III Ангел – византийски император;
 Алексий IV Ангел – византийски император;
 Алексий V Дука – византийски император;
 Алексий Апокавк – византийски император и регент на Йоан V Палеолог;
 Алексий Слав – български болярин;
 Алекси Севаст – български болярин;
 Алексей I – руски цар;
 Алекси Леже – френски държавен секретар на външните работи 1940 г.;
 Алекси Иванов – български политик, вицепремиер, министър на земеделието и горите (март 1986 – декември 1988);
 Алексий II – патриарх на Руската православна църква.

Източници 
 „Византия политическа история“, Димитър Ангелов 1994
 Хроника на руските царе
 Дневника на граф Чано
 Правителствата на България
 Руската православна църкава

Български имена
Мъжки имена